Чапинго има више значења:

 Чапинго (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Чапинго (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапинго (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапинго (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапинго (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапинго (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чапинго (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чапинго (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чапинго (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чапинго (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чапинго (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чапинго (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Чапинго (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чапинго (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чапинго (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику